Hojsa ist der Familienname folgender Personen:

Thomas Hojsa (* 1967), österreichischer Komponist, Musiker und Wienerlied-Interpret
Walter Hojsa (1924–2019), österreichischer Musiker, Interpret, Autor, Komponist und Humorist